Atlantisch kan betekenen:
 betrekking hebbend op het mythologisch (verzonken) eiland waar de Atlantische oceaan zijn naam aan ontleent.
 betrekking hebbend op of afkomstig uit de Atlantische Oceaan.
 betrekking hebbend op de Atlantische Oceaan overbruggende zaken, ook wel: trans-Atlantisch.
 de politieke betrekkingen tussen (West-)Europa en de Verenigde Staten.

Zie ook:
 Atlantisch Handvest
 Noord-Atlantische Verdragsorganisatie